Zuijderwijk ist der Familienname folgender Personen:

 Rick Zuijderwijk (* 2001), niederländischer Fußballspieler
 Wilco Zuijderwijk (* 1969), niederländischer Radrennfahrer